Касса́но () — многозначный термин:

Географические объекты 
Города в Италии:
 Альбезе-кон-Кассано
 Кассано-алло-Йонио
 Кассано-Маньяго

Коммуны в Италии:
 Кассано-Валькувия
 Кассано-д'Адда
 Кассано-делле-Мурдже
 Кассано-Ирпино — коммуна в Италии, располагается в регионе Кампания, в провинции Авеллино.
 Кассано-Спинола

Носители фамилии 
 Антонио Кассано (род. 1982) — итальянский футболист, нападающий;
 Марио Кассано (род. 1983) — итальянский футболист, вратарь (:en:Mario Cassano);
 Джозеф Кассано (род. 1955) — американский бизнесмен, бывший чиновник AIG (:en:Joseph Cassano).